Changes (DVD)
 Changes (canção de 2Pac)
 Changes (canção de Black Sabbath)
 Changes (canção de David Bowie)
 Changes (álbum de Johnny Rivers)
 Changes (álbum de Justin Bieber)
 Changes (álbum de Vanilla Sky)
 Changes Tour

Veja também 
 Change

Desambiguação